Павел Евгеньевич Башкин (род. 1 сентября 1978, Астрахань) — российский гандболист, выступавший за клубы «Динамо Астрахань», «Горенье», «Логроньо» и БГК имени Мешкова. С 2013 по 2022 год работал спортивным директором клуба «БГК имени Мешкова». Мастер спорта международного класса.

Карьера

Клубная 
Первым тренером Павла является Н. Мазуренко. Башкин начал свою профессиональную карьеру в астраханском клубе «Динамо-Лукойл» (Астрахань), в составе которого становился серебряным призёром чемпионата России с 2003 по 2006 год, а в 2003 году стал серебряным призёром кубка ЕГФ. В 2006 году Павел Башкин перешёл в словенский клуб «Горенье», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата Словении в 2007 году. В 2009 году Павел Башкин переходит в испанский клуб «Логроньо», в котором выступает два сезона. Логроньо в чемпионате Испании занял 5 место. В 2010 году Павел Башкин стал игроком БГК имени Мешкова, где и закончил свою карьеру в 2013 году.

В сборной 
Павел Башкин имеет опыт выступления за сборную России. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004.

После карьеры 
С 2013 года работает спортивным директором БГК имени Мешкова.

Титулы 
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр: 2004
 Серебряный призёр кубка ЕГФ: 2003
 Серебряный призёр чемпионата России: 2003, 2004, 2005
 Серебряный призёр чемпионата Словении: 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Интервью с Павлом Башкиным
 
 Интервью с Павлом Башкиным
 

Гандболисты России
Игроки мужской сборной России по гандболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ГК «Динамо» Астрахань
Игроки ГК «Горенье»
Игроки ГК «Логроньо»
Игроки ГК «Мешков Брест»
Гандбольные функционеры России